Gheorghe Lazăr (1779–1823) román pedagógus, író

Gheorghe Lazăr az előbbiről elnevezett falu Ialomița megyében, Romániában
Gheorghe Lazăr község község Ialomița megyében, Romániában